The Time Traveler's Wife kan henvise til flere artikler:

 Den tidsrejsendes kvinde (orig. The Time Traveler's Wife) – en roman af Audrey Niffenegger
 The Time Traveler's Wife (film) – filmen baseret på ovenstående bog.